Carp steht für:

 (44711) Carp, ein Asteroid
 Hiroshima Tōyō Carp, japanisches Baseballteam

Carp ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Carp (1901–1966), niederländischer Segler
 Georg Carp (1886–1983), deutscher Generalleutnant
 Hans Carp (1882–1936), deutscher Porträtmaler und Kunstlehrer
 Joop Carp (1897–1962), niederländischer Segler
 Peter Carp (* 1955), deutscher Theaterregisseur und Theaterintendant
 Petru Carp (1837–1919), rumänischer Bojar und Staatsmann
 Stefanie Carp (* 1956), deutsche Dramaturgin
 Werner Carp (1886–1950), deutscher Bergwerks- und Hüttenbesitzer

Carp ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Carp (Indiana)
 Carp (Minnesota), im Lake of the Woods County
 Carp (Nevada)

in Kanada:
 Carp (Ontario)

CARP steht als Abkürzung für:
 Cache Array Routing Protocol, ein Netzwerkprotokoll zur Verwaltung von Proxycache
 Kurzform des Namens des Fußballclubs Club Atlético River Plate
 Collegiate Association for the Research of Principles, eine Studentenorganisation der sogenannten Vereinigungskirche
 Common Address Redundancy Protocol, ein Netzwerkprotokoll

Siehe auch:
 Karp
 Carp River

Abkürzung